Orthaea  — род растений семейства Вересковые.

Ареал 
Виды рода Orthaea встречаются в Южной Америке в Боливии, Колумбии, Эквадоре, Гайане, Перу и Венесуэле, а также в Мексике.

Виды 
Род включает в себя следующие виды:

 Orthaea abbreviata Drake
 Orthaea apophysata (Hook. f.) A.C. Sm.
 Orthaea brachysiphon (Sleumer) Luteyn
 Orthaea breviflora A.C. Sm.
 Orthaea caudata (A.C. Sm.) Luteyn
 Orthaea coriacea Luteyn
 Orthaea crinita A.C.Sm.
 Orthaea ecuadorensis Luteyn
 Orthaea ferreyrae A.C. Sm.
 Orthaea fimbriata Luteyn
 Orthaea hispida A.C.Sm.
 Orthaea ignea Sleumer
 Orthaea merumensis Maguire, Steyerm. & Luteyn
 Orthaea minor (A.C. Sm.) Luteyn
 Orthaea oedipus Luteyn
 Orthaea oriens Luteyn
 Orthaea panamensis (Luteyn & Wilbur) Luteyn
 Orthaea paruensis Maguire, Steyerm. & Luteyn
 Orthaea pinnatinervia Mansf.
 Orthaea secundiflora (Poepp. & Endl.) Klotzsch 
 Orthaea stipitata (Luteyn) Luteyn
 Orthaea thibaudioides Maguire, Steyerm. & Luteyn
 Orthaea venamensis Maguire, Steyerm. & Luteyn
 Orthaea weberbauerii Hoerold
 Orthaea wurdackii Maguire, Steyerm. & Luteyn

Примечания

Ссылки 
 
 The Plant List: Orthaea

Вересковые
Флора Южной Америки